Studentski Grad (Belgrado)
 Studentski Grad (Sofia)